Наб () — река на юге Германии, протекает по земле Бавария, левый приток Дуная, речной индекс 14. Образуется слиянием рек Хайденаб и Вальднаб. Длина 98 км, площадь бассейна 5514 км². Средний расход воды в устье — 50,3 км³/с. Падение — 61 м. Одна из крупнейших рек Верхнего Пфальца.

Название 
Название Наб (Naab) происходит от индоевропейского слова «nebh», которое означает влагу или воду. В 700 году река обозначалась как Nabas, в 885 — Napa, в 1005 — Naba, в 1199 — Nabe, в 1245 — Nab и в 1546 — Naab.

География 
Река Наб берёт начало в Верхне-Пфальцском лесу в 9 км к югу от Луэ-Вильденау. Течёт параллельно автодорогам A 93, B 15 и B 8. Впадает в Дунай напротив города Регенсбург.

Основные притоки: Хайденаб, Вальднаб, Фихтельнаб, Швайннаб, Дюрршвайннаб, Фильс.

Примечания

Литература 
 Die Naab — mit Waldnaab, Fichtelnaab, Haidenaab. (2004) Luftbildband, 132 Seiten, Pustet, Regensburg, 2004. ISBN 3-7917-1915-7
 Die Naab — Leben am Fluß im Wandel der Zeit. (1998) Buch & Kunstverlag Oberpfalz, Amberg,´ISBN 3-924350-93-0
 Dietmar, Herrmann: Der Ochsenkopf im Fichtelgebirge, Heft 17/2009 der Schriftenreihe Das Fichtelgebirge (FGV)

Притоки Дуная
Реки Баварии
Верхний Пфальц